São Pedro Fins, orago de várias paróquias de Portugal;
 São Pedro Fins (Maia) - uma freguesia do concelho da Maia;
 Tamel (São Pedro Fins) - uma antiga freguesia do concelho de Barcelos;
 União das Freguesias de Campo e Tamel (São Pedro Fins) - uma freguesia do concelho de Barcelos.